Toponímia:
 Oranjestad (Aruba), capital de l'illa d'Aruba.
 Oranjestad (Sint Eustatius), capital de l'illa de Sint Eustatius.